РАФ — абревіатура або скорочення, яке може мати такі значення:

 РАФ, Ризька автобусна фабрика — автобудівне підприємство з виробництва мікроавтобусів у Латвії

 RAF (), РАФ (укр.) — Фракція Червоної Армії — німецька підпільна ліворадикальна терористична організація